NGC 4215 (другие обозначения — UGC 7281, MCG 1-31-31, ZWG 41.55, ARAK 352, VCC 166, PGC 39251) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4215 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4215 в группу также входят ещё 31 галактика.

Примечания 

 

4215
Дева (созвездие)